Welyke (ukrainisch ; russische Entsprechung /Welikoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Welyke (Saky)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Welyke (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Welyke (Sambir)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, siehe Welyke (Hadjatsch)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Welyke (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Welyke (Romny)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Welyke (Wyschnyzja)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Welyke (Kosjatyn)